14 де Фебреро има више значења:

 14 де Фебреро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 14 де Фебреро, Ел Мончон (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику